Tuana peut faire référence à :

Patronyme 

 Nancy Tuana, philosophe des sciences américaine.
 Andrea Tuana Nägeli, militante féministe uruguayenne.
 Elida Tuana (1913-2015), universitaire, psychologue et pédagogue uruguayenne, cofondatrice de l'Uruguayan Psychology Society.

Prénom 
 Tuana est un prénom turc, porté par exemple par la chanteuse Tuana Özkurt.

Arts 

 Tuana est une chanson de l'actrice et chanteuse turque Tuvana Türkay ; la composition musicale est de Mehmet et Mustafa Ceceli.
 Tuana Art Club est une compagnie de danse folklorique turque.

Zoologie 
 Tuana est un autre nom de Scotospilus, genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Hahniidae.

Références 

Homonymie
Homonymie de patronyme